Kamil Kościelny (ur. 4 sierpnia 1991 w Mielcu) – polski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy w polskim klubie Warta Poznań.  W swojej karierze grał w takich zespołach jak Stal Mielec, Resovia, Siarka Tarnobrzeg, Radomiak Radom, Wigry Suwałki, Raków Częstochowa i Puszcza Niepołomice.

Statystyki

Klubowe

Sukcesy

Klubowe

Raków Częstochowa 
 Mistrzostwo I ligiː 2018/19

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Mielcu
Polscy piłkarze
Piłkarze Stali Mielec
Piłkarze Siarki Tarnobrzeg
Piłkarze Radomiaka Radom
Piłkarze Wigier Suwałki
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Puszczy Niepołomice
Piłkarze Warty Poznań